De Primeira Divisão 1990–1991 was de 57ste editie van de strijd in de hoogste afdeling van het Portugese betaald voetbal. Het seizoen ging van start op 19 augustus 1990 en eindigde op 26 mei 1991. De topdivisie werd aan het einde van dit seizoen ingekrompen van 20 naar 18 clubs, met als gevolg dat er vijf clubs degradeerden.

Nieuwkomers waren SC Salgueiros, Gil Vicente, SC Farense en FC Famalicão. De vier clubs waren in het voorafgaande seizoen (1989/90) vanuit de Segunda Divisão naar de hoogste divisie gepromoveerd. Titelverdediger FC Porto moest de titel afstaan aan SL Benfica, dat de 29ste landstitel uit de clubgeschiedenis won. De club leed slechts één nederlaag in 38 competitieduels. Topscorer was Rui Águas van kampioen SL Benfica met 25 treffers.

Eindstand

Zie ook
Segunda Divisão de Honra 1990/91

Portugal
1991